Edelweiss, een plant die vooral in de Zwitserse Alpen voorkomt
Edelweiss (band), een Oostenrijkse parodieband
Edelweiss (lied), een lied uit de musical The Sound of Music
Edelweiss (trein), een voormalige treinverbinding tussen Nederland en Zwitserland
Edelweiss (schip), een schip van de Duitse marine
Edelweiss Air, een Zwitserse luchtvaartmaatschappij
Edelweiss Piraten, een Duitse verzets(jongeren)groep tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog.